Kollaborator bezeichnet

 neutral einen Mitarbeiter bei einem Projekt oder einer Aufgabe, siehe Kollaboration (Zusammenarbeit)
 in negativer Konnotation jemanden, der sich zur Zusammenarbeit mit einem Feind hergibt (verbreiteter: Kollaborateur), siehe Kollaboration
 früher einen Hilfslehrer oder Hilfsprediger, siehe Collaborator